L'edizione 2020-2021 è stata la cinquantaquattresima edizione del campionato italiano di Serie A di calcio femminile. Il campionato è iniziato il 22 agosto 2020 e si è concluso il 23 maggio 2021. La  ha vinto il campionato per la quarta stagione consecutiva e in totale.

Stagione

Novità 
Dalla Serie A 2019-2020, conclusa anticipatamente dopo 16 turni, non completi, per la pandemia di COVID-19, sono state retrocesse in Serie B il , dopo 19 anni consecutivi in massima serie, e l'. Dalla Serie B 2019-2020 (anch'essa conclusa anticipatamente dopo 16 turni non completi) sono state promosse il  e il , per la prima volta nella sua storia.

La Fiorentina Women's F.C. S.S.D. è stata incorporata nella ACF Fiorentina SpA, controllante anche della società maschile, assumendo la denominazione di ACF Fiorentina Femminile.

Formato 
Le 12 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 22 giornate. La squadra prima classificata è campione d'Italia. Accedono alla UEFA Women's Champions League 2021-2022 le prime due classificate. Retrocedono direttamente in Serie B le squadre classificate alle ultime due posizioni.

Avvenimenti 
Il girone d'andata si chiude con la Juventus prima in classifica a +3 sul Milan (per le bianconere 12 vittorie in 12 partite). In occasione della sfida valida per la quarta giornata di campionato tra  e , giocata il 5 ottobre 2020, per la prima volta una partita della Serie A femminile viene ospitata nello storico Stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

Nel girone di ritorno prosegue la marcia inarrestabile delle bianconere. Alla ventesima giornata arrivano i primi verdetti: la Juventus si laurea campione d'Italia per la quarta volta di fila, eguagliando la striscia record di titoli consecutivi centrata dalla  otto anni prima; la Pink Sport Time retrocede in Serie B dopo 19 sconfitte consecutive. All'ultima giornata, il  retrocede in Serie B dopo appena una stagione. La Juventus, battendo l', diventa la prima squadra nella storia del calcio femminile italiano ad aver centrato una stagione perfetta avendo vinto tutte le partite del campionato. Inoltre, la formazione bianconera ottiene il record di punti in un singolo campionato a dodici squadre (66).

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Fonte: sito ufficiale FIGC.

Legenda:
      Campione d'Italia e ammessa alla UEFA Women's Champions League 2021-2022
      Ammessa alla UEFA Women's Champions League 2021-2022
      Retrocesse in Serie B 2021-2022

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
La Florentia S.G. ha scontato 1 punto di penalizzazione per un'irregolarità in materia di accordi economici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Juventus (22)
 Minor numero di vittorie: Pink Sport Time (1)
 Maggior numero di pareggi: Roma (7)
 Minor numero di pareggi: Juventus e Pink Sport Time (0)
 Maggior numero di sconfitte: Pink Sport Time (21)
 Minor numero di sconfitte: Juventus (0)
 Miglior attacco: Juventus (75 gol fatti)
 Peggior attacco: Pink Sport Time (13 gol fatti)
 Miglior difesa: Juventus (10 gol subiti)
 Peggior difesa: Pink Sport Time (62 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Juventus (+65)
 Peggior differenza reti: Pink Sport Time (-49)
 Miglior serie positiva: Juventus (22 risultati utili)
 Peggior serie negativa: Pink Sport Time (21 sconfitte)

Partite
 Partita con più gol: Empoli-San Marino 10-0 (1ª giornata) e Juventus-Pink Sport Time 9-1 (17ª giornata) (10)
 Maggiore scarto di gol: Empoli-San Marino 10-0 (1ª giornata) (10)
 Maggior numero di reti in una giornata: 31 (17ª giornata)
 Minor numero di reti in una giornata: 9 (21ª giornata)

Individuali

Classifica marcatrici

Premi individuali della Serie A 
Di seguito i vincitori.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
2020